Nightwatch steht für:

 Nightwatch – Nachtwache, dänischer Thriller (1994)
 die Neuverfilmung (1997) des obigen Films, siehe Freeze – Alptraum Nachtwache
 Name eines fliegenden Kommandozentrums der US-Luftwaffe, siehe Boeing E-4

Siehe auch:
 Night Watch
 Die Nachtwache